Chlorietgroep, een groep mineralen.
 Chloriet (scheikunde), een anion van chloor en zuurstof.